Богусла́вский полк — административно-территориальная и военная единица Правобережной Украины в конце XVII начале XVIII веков. Полковой центр — город Богуслав (ныне Киевская область).

География 
Гарнизон полковой сотни располагался на заросянской стороне (на территории от нынешнего педучилища до монастыря). Сотенными городками были — Медвин, Синица (ныне сёла Богуславского района Киевской области), Стеблёв и другие.

История 
Богуславский полк был создан гетманом Иваном Мазепой в 1685 году. Казаки полка в 1690-х годах принимали участие в походах правобережных полков во главе с Семёном Палием против крымских татар, в 1702—1704 годах — в боях против польской шляхты под Белой Церковью, Бердичевом, Баром, Меджибожем, Немировом,Староконстантиновым и другими.

В 1712 году, после подписания Прутского мирного договора, по которому Правобережная Украина попала под власть Речи Посполитой, был ликвидирован, а большинство его казаков переселилась в Левобережную и Слободскую Украину.

Полковники 
За все время существования полка единственным его полковником был Самойло Самусь, который одновременно (1693—1704) исполнял обязанности наказного гетмана правобережных украинских полков. В 1709 году наказным полковником был Андрей Кандыба.

Литература 
 Украинская советская энциклопедия / ред. М. Бажан; 2-е издание. — К., 1974—1985. 
 Малый словарь истории Украины / Ответственный редактор Валерий Смолый. — К.: Либідь, 1997. 
 Дядиченко В. А. З історії боротьби правобережного козацтва проти шляхетської Польщі (1690—1699 рр.). «Наукові записки Інституту історії і археології України АН УРСР», 1946, кн. 2
 Сергієнко Г. Я. Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст. К., 1963

Полки Гетманщины
Воинские части и формирования, созданные в 1685 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1712 году